Elite kan syfta på:

 Elite Systems – en brittisk datorspelsutvecklare grundad 1984
 Elite-Biografen – en biograf på Östermalm i Stockholm
 Elite (datorspel) – titeln på ett datorspel
 Elite Hotel – ett musikalbum av Emmylou Harris från 1975
 Elite Hotels – är en hotellkedja
 Elite (musikalbum) – är en skiva av bandet Fireside
 Elite (singel) – titeln på en låt av gruppen Kent
 Elite Prospects – en svenskägd statistikdatabas och transferportal för ishockey
 Elite Model Management – en modellagentur, grundad i Paris år 1972